Кубок УЕФА 2008/09 — 38-й розыгрыш клубного европейского турнира. Это был последний турнир под таким названием и в таком формате, со следующего розыгрыша турнир сменила Лига Европы УЕФА.

Финальный матч состоялся 20 мая 2009 год и собрал на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, в присутствии 50 500 зрителей. Победителем стал донецкий «Шахтёр», обыгравший в дополнительное время бременский «Вердер».

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2008-09 участвовали 157 команд из 53 ассоциаций УЕФА. В соответствии с местом в таблице коэффициентов по состоянию на конец еврокубкового сезона 2006/07 от каждой ассоциации в турнире принимает участие определённое количество команд:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6 (Испания, Англия, Италия, Франция, Германия и Португалия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Румыния и Нидерланды): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15 (Россия, Шотландия, Украина, Бельгия, Чехия, Турция и Греция): 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21 (Болгария, Швейцария, Норвегия, Израиль, Сербия и Дания): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 53 (29 ассоциаций, исключая Лихтенштейн, Андорру и Сан-Марино): 2 команды
 Ассоциации Лихтенштейна, Андорры и Сан-Марино: 1 команда
Помимо них в розыгрыше участвуют:
 3 клуба из стран, занявших высокие места в рейтинге Fair Play
 11 победителей третьего раунда Кубка Интертото
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов
Первый квалификационный раунд
 33 победителя кубков ассоциаций, занявших места с 21 по 53
 32 клуба, занявших вторые места в ассоциациях 19—37, 39—50 и 53 мест
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 16—21 мест
 3 клуба из стран, занявших высокие места в рейтинге Fair Play
Второй квалификационный раунд
 37 победителей первого квалификационного раунда
 6 победителей кубков ассоциаций 15—20 мест
 7 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 9—15 мест
 3 клуба, занявших вторые места в ассоциациях 16—18 мест
 11 победителей третьего раунда Кубка Интертото
Первый раунд
 32 победителя второго квалификационного раунда
 14 победителей кубков ассоциаций 1—14 мест
 1 клуб, занявший третье место в чемпионате Румынии
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях 4—7 мест
 6 клубов, занявших пятые места в ассоциациях 1—3 и 5—7 мест
 3 клуба из Нидерландов, участвовавших в плей-офф национального чемпионата за места в еврокубках
 2 клуба, занявших шестые места в чемпионатах Испании и Италии
 2 победителя кубков лиг Англии и Франции
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
Групповой раунд
 40 победителей первого раунда
Плей-офф
 24 клуба, занявших 1—3 места в групповом раунде
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов

Сетка старта участников 
Так как победитель Кубка УЕФА 2007/08 «Зенит» квалифицировался в Лигу чемпионов, место обладателя кубка в данном розыгрыше не было использовано. Из-за этого в сетке старта участников в турнире произошли следующие изменения:
 обладатель кубка ассоциации с местом 14 (Турция) начал участие первого раунда
 обладатели кубков ассоциаций с местами 19 и 20 (Израиль и Сербия) начали участие с второго квалификационного раунда

1 Финалист Кубка Сербии «Земун» не прошёл процедуру лицензирования УЕФА и был исключён из розыгрыша. Его место занял «Борац».
2 Кубок Австрии в сезоне 2007-08 не проводился.
3 Финалист Кубка Северной Ирландии «Колрейн» не прошёл процедуру лицензирования УЕФА и был исключён из розыгрыша. Его место занял «Клифтонвилл».

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 17 июля, ответные — 29 и 31 июля 2008 года.

Северный регион 

|}

Центрально-восточный регион 

|}

Южно-Средиземноморский регион 

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 14 августа, ответные — 26 и 28 августа 2008 года.

Северный регион 

|}

Центрально-восточный регион 

|}

4 В связи с напряжённой обстановкой в Грузии матч «ВИТ Джорджия» — «Аустрия» был отменён, победитель определялся по итогам одного матча в Вене.

Южно-Средиземноморский регион 

|}

Первый раунд 

На данной стадии к участникам присоединяются 16 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Первые матчи прошли 16 и 18 сентября, ответные — 30 сентября и 2 октября 2008 года.

|}

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/16 финала 
Согласно регламенту, на этой стадии: победители группового раунда Кубка УЕФА встречаются с командами, занявшими третьи места; команды, занявшие вторые места в групповом турнире Кубка УЕФА, встречаются с командами, занявшими третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов; команды, занявшие первые и вторые места в групповом турнире Кубка УЕФА, первые матчи играют на выезде. При жеребьёвке клубы из одной страны на стадии 1/16 финала были разведены.

Первые матчи прошли 18—19 февраля, ответные — 26 февраля 2009 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 12 марта, ответные — 18—19 марта 2009 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 9 апреля, ответные — 16 апреля 2009 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 30 апреля, ответные — 7 мая 2009 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры 

В скобках указаны голы, забитые с пенальти.

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2008/2009
 Кубок Интертото 2008

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2008/09 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 2008/09 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 2008/09 на сайте RSSSF
 Скоро бросят жребий — корзины жеребьевки группового этапа

Сезон 2008/09
Европейский футбол в сезоне 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009